Иван Семёнович Герасимов (1894—1937) — государственный деятель.

Биография и деятельность 
Герасимов Иван Семёнович родился в 1894 году в селе Ново-Спасское Мензелинского уезда Уфимской губернии.

В 1914 году окончил Уфимскую гимназию. В 1914—1918 гг. учился на юридическом факультете Казанского университета. После окончания 4 курса работал репетитором до 1919 года.

С августа 1919 года по декабрь 1920 года работал в должности начальника политического отдела Уфимского военного комиссариата и заместителя начальника политического управления Приуральского военного округа.

В 1921—1922 гг. был заведующим Уфимского губернского отдела политического просвещения народного образования.

С июня 1922 по декабрь 1923 годы являлся народным комиссаром Наркома юстиции Башкирской АССР. В то же время, согласно Постановлению СНК БАССР от 30 августа 1922 года, был назначен прокурором Башкирской АССР с сохранением должности наркома юстиции. На посту народного комиссара вёл активную работу по созданию органов прокуратуры и пресечению произвола в автономной республике.

В 1924—1926 гг. работал в должности прокурора Вятской губернии.

С 31 августа 1926 году по февраль 1930 года — прокурор Уральской области. С февраля по декабрь 1930 года работал в должности заместителя прокурора РСФСР.

18 декабря 1930 года назначен управляющим делами СНК РСФСР.

28 июня 1937 года арестован. 26 октября 1937 года расстрелян. Реабилитирован 16 июня 1956 года.

Литература 
 Прокуратура Республики Башкортостан: история и современность. Уфа, 1996.

Примечания

Ссылки 
 Герасимов Иван Семёнович.//Статья в Башкирской энциклопедии

Министры Башкирской АССР
Выпускники Уфимской гимназии
Члены КПСС